Huttich steht für:

Huttich (Gemeinde Seekirchen am Wallersee), Ortschaft in der Gemeinde Seekirchen am Wallersee in Salzburg
Johannes Huttich (1490–1544), deutscher Humanist